Kuhfuß steht für:

 ein auch „Nageleisen“ genanntes Werkzeug zum Herausziehen von Metallnägeln, siehe Kuhfuß (Werkzeug)
 Kuhfuß (Birne), eine Mostbirnensorte

Kuhfuß oder Kuhfuss ist der Familienname folgender Personen

 Günter Kuhfuß (1926–2001), deutscher Kommunalpolitiker
 Kathleen Kuhfuß (* 1979), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Paul Kuhfuss (1883–1960), deutscher Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Kufus